Molinos oder Los Molinos bezeichnet:

in Argentinien:
 Molinos (Argentinien), Ort in der Provinz Salta
 Departamento Molinos, Verwaltungseinheit in der Provinz Salta
 Los Molinos (Córdoba), Ort in Argentinien 
 Los Molinos (Castro Barros), Ort in der Provinz La Rioja
 Los Molinos (Santa Fe), Ort in Argentinien
 Molinos Río de la Plata, Lebensmittelhersteller

in Chile:
 Molinos (Chile), Ort in der Provinz Arica

in Mexiko:
 Molinos (Aguascalientes), Ort im Bundesstaat Aguascalientes
 Los Molinos (Veracruz), Ort im Bundesstaat Veracruz

in Spanien:
 Molinos (Teruel), eine Gemeinde in der Provinz Teruel
 Molinos de Duero, Ort in der Provinz Soria
 Molinos de Razón, Ort in der Provinz Soria
 Los Molinos (Madrid), Ort in der Provinz Madrid
 Los Molinos de Ocón, Ort in der Provinz La Rioja
 Los Molinos de Sipán, Ort in der Provinz Huesca

in den USA
 Los Molinos (Kalifornien), census-designated place in Kalifornien, USA

Molinos ist der Name folgender Personen:
 Francisco Molinos del Campo (* 1785; † ?), mexikanischer Botschafter
 Miguel de Molinos (1628–1696), Verfasser religiöser Schriften und geistlicher Begleiter

Siehe auch:
 Molino
 Molinus